Три дня Западной Фландрии () или  Классика Йохана Мюзеува () — шоссейная однодневная велогонка, 1945 по 2016 год проводившаяся по дорогам бельгийской провинции Западная Фландрия.

История 
Впервые велогонка состоялась в 1945 году в формате однодневки под названием Тур Фламандских Арденн (Omloop der Vlaamse Ardennen). В 1999 году формат соревнования изменили на двухдневный и гонку переименовали в Гюлденспорентведагсе (Guldensporentweedaagse). В 2003 году добавили ещё один день состязаний и гонка стала называться Три дня Западной Фландрии (Driedaagse van West-Vlaanderen) или Классика Йохана Мюзеува, в честь известного бельгийского велогонщика Йохана Мюзеува, победителя выпуска 1995 года. 

С 2005 года проводилась в рамках UCI Europe Tour и имела категорию 2.1. В 2016 году также являлась одним из событий Велошоссейного кубка Бельгии.

В 1970 и 2005 годах была отменена из-за снегопада.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Три дня Западной Фландрии на FirstCycling 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour